La ermita de Sant Mateu del Bosc, pertenece al municipio de Premiá de Dalt en la comarca catalana del Maresme, provincia de Barcelona (España).

Historia 

Las primeras documentaciones de esta ermita están datadas del 993 y de 1025. A partir del  pasó a ser propiedad del monasterio de Sant Miquel del Fai, con el nombre de Sant Mateu del Bosc. En ese mismo siglo se realizaron unas reformas a su estado ruinoso, acortando la nave por la mitad de su longitud; en el  se añadieron unos anexos destinados a sus ermitaños.

El edificio es de pequeña dimensión de estilo románico del , con una sola nave de bóveda de cañón y un ábside semicircular con una ventana en su centro; la espadaña posiblemente reconstruida en las obras de 1498, se realizó en sentido longitudinal sobre la intersección central del tejado, para que tuviera una firme sujeción, quedando de esta manera perpendicular a la fachada.

Referencias

Enlaces externos 

Mateu del Bosc
Mateu del Bosc
Arquitectura en Cataluña en el siglo X
Arquitectura románica de la provincia de Barcelona